One Cell in the Sea — дебютный студийный альбом A Fine Frenzy, выпущенный 17 июля 2007 года на Virgin Records. Альбом дебютировал на 158 месте в Billboard 200 и достиг пика на 91 месте.

Об альбоме 
Судол сделала несколько демо записей, песен из альбома One Cell in the Sea, которые попали в руки руководства Virgin Records. После прослушивания записи, генеральный директор вылетел домой к матери Судол в Лос-Анджелесе, послушать игру Элисон.

Название альбома происходит от песни «The Minnow and the Trout», Судол чувствовала, что это название «подытожит все».
В интервью с газетой The Ledger, Элисон пояснила:

«Это начало чего-то нового, это одиночество, которое я чувствовала, пока создавала этот альбом, потому что большая часть записей делалась поздно ночью, когда другие ходили куда-то, развлекались и делали то, что им нравится. Мне не хотелось никуда идти, но было такое чувство, что все люди разные и ты одинок. Но это, также и единство простых человеческих эмоций, которое у всех у нас есть. Ведь мы все откуда-то произошли, и значит, мы все связаны друг с другом. Так я собрал всё это воедино».

Продвижение альбома 
Судол сделала демо записи, песен из альбома One Cell in the Sea, которые попали в руки руководства Virgin Records. После прослушивания записи, генеральный директор вылетел домой к матери Судол в Лос-Анджелесе, послушать игру Элисон.

Синглы 
Первый сингл из One Cell in the Sea «Almost Lover» был выпущен в 2007 году в поддержку альбома. В США, песня достигла пика на 23 позиции в музыкальном чарте Billboard’s Hot Adult Contemporary Tracks, #62 в Hot Digital Songs, #76 в Pop 100, #9 в Bubbling Under Hot 100 Singles. Также Сингл достиг пика на 5 месте в Австралии, 8 в Германии, и 10 в Швейцарии. Было создано два клипа на песню. Первое видео, режиссируемое Лорен Брие, показывал Судол, играющий на пианино в лесу по середине реки. Позже, камни начинают взлетать в небо, и зритель видит как фортепьяно распадается на части. В следующем клипе, режиссёром которого был Nee Brothers, показывает зрителям Судол, которая играет на пианино позади стеклянных дверей, и вспоминает своего «почти возлюбленного».
«Lifesize» был выпущен как цифровой сингл в Апреле 2007 года на iTunes. В клипе на песню «Rangers», режиссёром которого была Кейтлин Даль Фоли, Судол на лоне природы играет на пианино, мелькают воспоминания вместе с её возлюбленным, которые избегают быть замеченными пожилым мужчиной, который следует за парой.
«You Picked Me» был представлен на iTunes в «Бесплатный сингл недели» 14 Августа, 2007 года и группа была представлена как один из участников «You Oughta Know».

Тур 
После выхода альбома, A Fine Frenzy, гастролировали вместе с Шоном Ленноном, и Уэйнрайтом, Руфусом. В период конца Июля и начала Августа 2007 года, в основном по западному побережью США. С 9 по 31 Августа, группа открывала вместе с Уэйнрайтом Юг США, Новую Англию, Средний запад, и Канаду. 6 Февраля, 2008 года, Судол исполнила, «Come On, Come Out» на Late Show with David Letterman. Во время выступления на CBS The Early Show в 23 Февраля 2008 года, «Almost Lover» и «Come On, Come Out», группа отправилась в собственный тур в США и Канаде на протяжении Марта и начала Апреля, и гастролировали по Франции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швейцарии и Соединенное Королевство в концу месяца. Группа вернулась в Германию, Швейцарию и Австралию во время собственного тура в ноябре 2008 года.

Появление песен 
Некоторые песни из альбома были использованы на телевидении. «Almost Lover» можно было услышать Big Shots (сезон 1, серия 3). The Hills (сезон 3, серия 16) и в Army Wives (сезон 2, серия 10 «Duplicity»), в то время «Ashes and Wine» звучал в One Tree Hill (сезон 5, эпизод 8), Brothers & Sisters (сезон 2, эпизод 2), Wildfire (сезон 4) and The Vampire Diaries (сезон 2, эпизод 3).
«Hope for the Hopeless» был использован в трейлере, Lifetime television movie Prayers for Bobby и в House (сезон 3, эпизод 18) и Private Practice (сезон 1, эпизод 2). Песню «Lifesize» можно было услышать в One Tree Hill (сезон 4, эпизод 17), «Near to You» в Wildfire (сезон 4), "Whisper"в House (сезон 5, эпизод 11), «Doppelgangers» в How I Met Your Mother (сезон 5, эпизод 24).

Отзывы 
В общем, отзывы о One Cell in the Sea были положительными. В своем обзоре Entertainment Weekly, Ширли Гальперин писала, что Судол ассоциировалась с «музыкальным чудом» в создании альбома, охарактеризовав его как «Красочный мир удивления и сентиментальности». Гальперин назвала представленные песни «дыханием», выделяя те, в которых голос Судол занимал центральное место, такие как «Almost Lover». Paste’s David Mead описал альбом достаточно красивым и таинственным, чтобы привлечь большое количество поклонников, но работа Судол выделяется среди похожих с её «совершенным балансом между любовью и природой в её песнях». Музыку из её альбоме сравнивают с Coldplay, Tori Amos и Rufus Wainwright.

Тем не менее альбом получил некоторую критику.
Elysa Gardner из USA Today  писала, что в One Cell in the Sea было несколько интересных моментов, со ссылкой на «The Minnow and the Trout» но также заметила что Судол нужно развивать её навыки пения, если она хочет быть больше, чем «ещё одной причудливой девочкой». В своем обзоре для Allmusic, Мариса Браун охарактеризовала Судол как достойного поэта, но считает что «сильно пострадало пианино, гитара и струнные создают своеобразную остроту в песнях». Кроме того Браун считает, что в целом «альбом скучный, с мелодиями которые никуда не ведут».

Список композиций 
 «Come On, Come Out» (Alison Sudol, Hal Cragin, Lukas Burton) — 3:35
 «The Minnow and the Trout» (Sudol) — 4:28
 «Whisper» (Sudol, Cragin, Burton) — 4:56
 «You Picked Me» (Sudol) — 4:23
 «Rangers» (Sudol, Cragin, Burton) — 4:33
 «Almost Lover» (Sudol) — 4:28
 «Think of You» (Sudol) — 4:06
 «Ashes and Wine» (Sudol, Cragin, Burton) — 4:20
 «Liar, Liar» (Sudol) — 5:55
 «Last of Days» (Sudol) — 4:12
 «Lifesize» (Sudol, Cragin, Burton) — 3:44
 «Near to You» (Nicklas Sample, Sudol) — 4:35
 «Hope for the Hopeless» (Sudol, Cragin, Burton) — 4:17
 «Borrowed Time» (Sudol, Gus Black) — 4:13

Позиции в чартах 
One Cell in the Sea достиг 91 строчки в Billboard 200 20 Октября 2007 года, а A Fine Frenzy заняла первую строчку в 1 Billboard’s Top Heatseekers. Альбом достиг пика на 6 позиции в Австралии, 20 в Германии, и 11 в Швейцарии. В США «Almost Lover» достиг 23 позиции в чарте Hot Adult Contemporary Tracks, 62 в Hot Digital Songs, 76 позиции в чарте Pop 100, и 9 позиции в Bubbling Under Hot 100 Singles. Максимума сингл достиг на 5 позиции в Австралии, 8 в Германии, и 10 в Швейцарии.

Альбом

Синглы
 «Almost Lover»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт A Fine Frenzy